Gustave Gobron (1846-1911), homme politique et industriel français, fondateur de Gobron-Brillié ;
 Jean Gobron (1885-1945), ingénieur français, son fils.